Kosterswoning (Anloo)
 Kosterswoning (Nieuwe Niedorp)
 Kosterswoning (Bremen) of Küsterhaus der Domgemeinde in Bremen
 Kosterswoning (Medemblik)